Mainbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Mainbach (Dorfen), Einöde der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Mainbach (Hollenbach), Kirchdorf der Gemeinde Hollenbach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Mainbach (Unterdietfurt), Dorf der Gemeinde Unterdietfurt, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Untermainbach, Dorf der Gemeinde Rednitzhembach, Landkreis Roth, Bayern

Fließgewässer:
 Mainbach (Rednitz), linker Zufluss der Rednitz bei Untermainbach, Gemeinde Rednitzhembach, Landkreis Roth, Bayern
 Mainbach (Rott), linker Zufluss der Rott an der Furtmühle von Unterdietfurt, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Mainbach (Weser), linker Nebenbach der Weser bei Haverbeck, Stadt Hameln, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen

 Lützelmainbach oder Lützelmain, linker Zufluss des Weißen Mains an der Glasermühle, Gemeinde Bischofsgrün, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Witzmainbach, rechter Oberlauf des Mühlbachs (zum Zipser Mühlbach) bei Zips, Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Maibach
 Maienbach